Die First Division 1953/54 war die 39. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum 13. Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Melita Absteiger FC St. George’s. Melita war erstmals seit der Saison 1947/48 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

195354
Fußballsaison 1953/54